Вилальба-дельс-Арс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Терра-Альта. Занимает площадь 67,3 км². Население — 721 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Таррагоны